Vecellio ist der Familienname von:

 Cesare Vecellio (1521–1601), italienischer Renaissance-Maler
 Francesco Vecellio (ca. 1475–1560), italienischer Renaissance-Maler
 Lavinia Vecellio-Sarcinelli, italienische Renaissance-Malerin
 Marco Vecellio (1545–1611), italienischer Renaissance-Maler
 Orazio Vecellio (ca. 1528–76), italienischer Renaissance-Maler
 Tiziano Vecellio, siehe Tizian
 Valter Vecellio (* 1954), italienischer Aktivist, Politiker und Journalist